Кострома́ может означать:

Топоним 
 Кострома — город в России, административный центр Костромской области, крупный порт на Волге.
 Кострома — железнодорожная станция в городе Костроме.
 «Кострома» — полиграфический комбинат в городе Костроме.
 Кострома — село в Прохоровском районе Белгородской области.
 Кострома — село в Карагинском районе Камчатского края.
 Кострома — деревня в Алапаевском районе Свердловской области.

Гидроним 
 Кострома — река в Костромской области, приток Волги.
 Кострома — её бывшее нижнее течение, фактически превращённое в канал и залив водохранилища.
 Кострома — река в Сахалинской области, впадает в Татарский пролив.

В культуре 
 Кострома — мифологический персонаж, воплощение весны и плодородия.
 «Кострома» — российский хореографический коллектив, работающий в городе Костроме.
 «Кострома» — дебютный музыкальный альбом российской группы «Иван Купала».
 «Кострома» — российский фильм 2002 года, режиссёр В. Суриков ().
 «Кострома» — советский мультфильм 1988 года.
 «Здорово, Кострома» — альбом ремиксов российской электронной группы «Иван Купала».

В технике 
 «Кострома» — пароход Добровольного флота с 1879 по 1887 год.
 «Кострома» — пароход Добровольного флота с 1888 по 1913 год, русское госпитальное судно эскадры Н. И. Небогатова во время русско-японской войны.
 «Кострома» — российская атомная многоцелевая подводная лодка Б-276 проекта 945 «Барракуда».

СМИ 
 «Кострома» — государственная телерадиокомпания в Костроме, филиал ВГТРК.

См. также 
 Костромка
 Костромская
 Костромской
 Костромитино
 Костромитинов